Der Yellow Cup Ⅹ (1982) war der zehnte Yellow Cup.

Modus 
In dieser Austragung spielten 8 Mannschaften in zwei 4-er Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den KO-Runden Einzug. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Die beiden Viertplatzierten spielten ein Spiel um Platz 7 und die Dritten ein Spiel um Platz 5.

Der Erste einer Gruppe spielte gegen den Zweiten der anderen Gruppe das Halbfinale.

Die Verlierer der Halbfinale spielten ein Spiel um Platz drei und die Gewinner um den Titel.

Die Spieldauer betrug 40 Minuten.

Resultate

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

KO-Runde

Turnierbaum

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

1982
Handballveranstaltung 1982